100 богатейших бизнесменов России (2010) — неофициальный список, опубликованный российской версией журнала Forbes. Список является оценочным и составляется по следующей методике:

 Стоимость принадлежащих активов: акций компаний, земельных участков, объектов недвижимости, а также личного имущества и др.
 Все публичные компании оцениваются по рыночной капитализации. Закрытые компании оцениваются на основании информации об объёмах продаж, прибыли, собственном капитале; проводится сравнение с аналогичными по показателям компаниями, торгующимися на бирже или в недавнем прошлом бывшими объектом купли-продажи.
 Российские предприниматели часто записывают акции своих предприятий на ближайших родственников. Учитывая это обстоятельство, Forbes приписывает все активы, какими распоряжается семья предпринимателей, главе семейства — если родственники не принимают активного участия в управлении компанией, совладельцами которой являются.
 В список включены только те граждане России, кто заработал основную часть своего капитала частным порядком, не будучи госслужащим.

Совокупное состояние членов списка в 2010 году увеличилось вдвое и составило $497 млрд, что является 13,3 % от ВВП России.

Ссылки 
 100 богатейших бизнесменов России
 Рейтинг российских миллиардеров 2011 Журнал «Финанс.» № 5 (384) 14-20.02.2011

См. также 
Список богатейших бизнесменов России (2011)

Россия2010

Россия